Tramontini – abitanti di Tramonti di Sopra
Tramontini – abitanti di Tramonti di Sotto